Црна река, или Црна Река се може односити на: 

 Црна Река (Трговиште), насеље у Србији, у општини Трговиште
 Манастир Црна река, монашка испосница усред планина јужног дела централне Србије, Рибариће, смештена у клисури Црне реке (притоке Ибра)
 Црна река (област), област у источној Србији

реке:

 Црна река (притока Вардара), река у Северној Македонији
 Црна река (Лењинградска област), река у Русији, притока Вобаша
 Црна река (Индијана), река у САД
 Црна река (притока Ибра), река у Србији
 Црни Тимок, река у Србији, притока Тимока
 Строги природни резерват Црна река, река и строги резерват природе Републике Србије на планини Маљен

Види још 

 Црна ријека, или Црна Ријека